Antoni Cieszkowski – poseł województwa wołyńskiego na sejm grodzieński (1793)
 Antoni Cieszkowski (1898–1972) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 4 Warszawskiego Pułku Strzelców Pieszych